Карл Зенфф:
 Зенфф, Карл Август (1770—1838) — художник, график и гравер; профессор рисования Дерптского университета.
 Зенфф, Карл Адольф (1785—1863) — немецкий художник.
 Зенфф, Карл Эдуард (1810—1849) — профессор Дерптского университета.